Bruno je lahko:
 Bruno (ime)
 Bruno (priimek)
 Bruno, Asti (Italija)